Gerdu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gerdu, Karanganyar, by, Jawa Tengah, 
 Gerdu, Jepara, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar